Strage di via dei Georgofili – attentato di matrice mafiosa del 1993
Strage di Firenze – attentato di matrice razzista del 2011